Klasse F steht für:

 Klasse F, Bodentyp nach deutscher Systematik, siehe Bodentyp #Klasse F – O/C-Böden
 Klasse F, Fahrerlaubnisklasse der Bundeswehr, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklassen der Bundeswehr
 Klasse F, österreichische Führerscheinklasse, siehe Führerschein und Lenkberechtigung (Österreich) #Klasse F – Traktor und Arbeitsmaschinen
 SAR-Klasse F, Lokomotivenbaureihe der South African Railways, siehe CSAR Nr. 260 bis 267
 Spektralklasse F, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung
 U-Boot-Klasse F, britische U-Boot-Klasse

Siehe auch:
 F-Klasse (Begriffsklärung)
 Chevrolet Serie F, Automodell
 Baureihe F (Begriffsklärung)
 Modell F (Begriffsklärung)
 System F (Begriffsklärung)
 Typ F (Begriffsklärung)